Острво Солисбери се може односити на:

 Острво Солисбери (Канада), острво у територији Нунавут, Канада
 Острво Солисбери (Русија), острво у архипелагу Франц Јозеф, Русија